Linia est le nom :

Toponyme

Linia, ville et sous-préfecture dans le département Chari de la région de Chari-Baguirmi.

La gmina de Linia, dans le powiat de Wejherowo, dans la voïvodie de Poméranie.
 Le village de Linia, chef-lieu de cette gmina.

Jeu 
Linia, un jeu vidéo sorti en 2016